131-й пехотный Тираспольский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

Старшинство — с 25 июня 1700 года.

Полковой праздник: 6 августа.

Предыстория 
 24 июня 1700 года — сформирован генералом князем Репниным в низовых городах пехотный Ивана Англера полк.
 1702 — пехотный Тимофея Трейдена полк.
 1708 — Пермский пехотный полк.
 29 ноября 1798 года — мушкетерский генерал-майора Пущина 2-го полк.
 1800 — мушкетерский генерал-майора Гартунга полк.
 1800 — мушкетерский генерал-майора Риттера полк.
 1801 — мушкетерский генерал-майора Вимпена полк.
 31 марта 1801 года — Пермский мушкетерский полк.
 16 мая 1803 года — одна рота отчислена на формирование Волынского мушкетерского полка.
 22 февраля 1811 года — Волынский пехотный полк.
 23 августа 1856 года — 4-й действующий батальон переименован в 4-й резервный и отчислен в резервные войска, 5-8-й батальоны расформированы.

Формирование 

 6 апреля 1863 года — из 4-го резервного и бессрочноотпускных 5-го и 6-го батальонов Волынского пехотного полка сформирован Волынский резервный пехотный полк в составе 2-х батальонов.
 13 августа 1863 года — Волынский резервный пехотный полк переформирован в 3 батальона и назван Тираспольским пехотным полком.
 25 марта 1864 года — 131-й пехотный Тираспольский полк.
 1 января 1898 года — 131-й пехотный Тираспольский генерал-адъютанта Ванновского полк.
 4 марта 1904 года — 131-й пехотный Тираспольский полк.

Знаки отличия 
 Полковое знамя Георгиевское с надписями: «За отличие в сражении при Бар-Сюр-Обе 15 Февраля 1814, за Севастополь в 1854 и 1855 годах и за Аблову 24 Августа 1877 года» и «1700-1900». С Александровской юбилейной лентой (Выс. пр. от 25.06.1900 г.). Первое отличие пожаловано в 1814 году Пермскому пехотному полку, второе отличие пожаловано Волынскому полку.
 Знаки на головные уборы с надписью:
 в 1-м, 2-м, 4-м батальонах: «За Севастополь в 1854 и 1855 годах»
 в 3-м батальоне: «За Севастополь с 13 Сентября 1854 по 27 августа 1855 года».
Пожалованы 30 августа 1856 года 5-му и 6-му батальонам Волынского пехотного полка.
 Георгиевские трубы с надписью: «За Аблову 24 августа 1877 года». Пожалованы 12 октября 1878 года.
 Поход за военное отличие. Пожалован Пермскому пехотному полку в 1830 году за русско-турецкую войну 1828—1829 годов.

Шефы 
 1 января 1898 — 4 марта 1904 года — генерал-адъютант Ванновский, Пётр Семёнович

Командиры 
 21.04.1863 — хх.хх.1864 — полковник Ловейко, Дормидонт Яковлевич
 ранее 03.06.1864 — ранее 03.05.1865 — полковник Нолле, Николай Иванович
 после 03.05.1865 — после 01.01.1868 — полковник Цитлядзев, Георгий Павлович
 ранее 08.02.1869 — после 01.12.1875 — полковник Саранчов, Виктор Семёнович
 хх.хх.1876 — 20.09.1877 — полковник Власенко, Александр Григорьевич
 20.09.1877 — 15.05.1883 — полковник Синкевич, Антон Адамович
 01.06.1883 — 24.03.1891 — полковник Гловацкий, Пётр Тимофеевич
 01.04.1891 — 26.02.1894 — полковник Смирнов, Владимир Васильевич
 03.03.1894 — 02.07.1898 — полковник Михайлов, Михаил Васильевич
 27.07.1898 — 23.04.1901 — полковник Сиверский, Андрей Андреевич
 07.05.1901 — 14.07.1903 — полковник Долгов, Дмитрий Александрович
 14.07.1903 — 03.10.1906 — полковник Семёнов, Виктор Александрович
23.10.1906 — 03.05.1910 — полковник Федяй, Иван Иванович
 03.05.1910 — 05.11.1913 — полковник Шевандин, Дмитрий Иванович
 22.11.1913 — 27.08.1915 — полковник Хануков, Александр Павлович
 на 15.03.1915 — командующий (?) полковник Осинский, Александр Антонович
 13.11.1915 — 28.01.1916 — полковник Маевский, Михаил Феликсович
 28.01.1916 — 14.04.1917 — полковник (с 29.07.1916 генерал-майор) Иванов, Фёдор Фёдорович
28.04.1917 — хх.хх.хххх — командующий подполковник Фокин, Константин Фёдорович

Георгиевские кавалеры полка 
 Кулешов, Василий Иванович

Литература 
 
 
 Михайлов М. В. История 131-го пехотного Тираспольского полка, бывшего Пермского, а также Московского и Волынского пехотных полков. Киев, 1900.

Ссылки 
 Фото

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1863 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году